Ма́йкл Шапи́ро:
 Шапиро, Майкл Джерри (род. 1951) — американский композитор, дирижёр, пианист и писатель, музыкальный консультант.
 Шапиро, Майкл Джозеф (род. 1940) — американский философ, теоретик культуры и политолог, педагог.
 Шапиро, Майкл Дэвид (род. 1966) — американский актёр озвучивания.